Eine Million Unterschriften steht für:

 Change for Equality, Frauenrechts-Kampagne im Iran ab 2006
 Minority SafePack – eine Million Unterschriften für die Vielfalt Europas, europäische Bürgerinitiative ab 2017